Radosz – imię męskie
 Radosz – miejscowość w Polsce